Kommutieren (lat. commuto: (ver)ändern, umwandeln) bezeichnet:

 in der Mathematik das Vertauschen zweier Elemente einer Gruppe oder assoziativen Algebra, siehe Kommutativgesetz
 in der Elektrotechnik den Übergang des Stromflusses von einem Kreis zu einem anderen, siehe Kommutierung

Siehe auch:
 Kommutation